Abbas Qasim Al-Kaabi – calciatore iracheno, difensore
 Abdelkader Oueslati Kaabi – calciatore tunisino, centrocampista
 Ali Kaabi – ex calciatore tunisino, difensore
 Amer Al Kaabi – ex calciatore qatariota, portiere
 Ayoub El Kaabi – calciatore marocchino, attaccante
 Noura Al Kaabi – politica e imprenditrice emiratina